Lysefjord kan syfta på följande platser:

Grönland 

 Ameralik, fjord, Sermersooq,

Norge 

 Lysefjorden (Forsand), 

Robotskapade Grönlandförgreningar